KWL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guilin (Cina)